Річки:
 Коврай (Ковраєць) — притока Супою
 Коврай — притока Дніпра

Села:
 Коврай — Черкаська область, Золотоніський район, Гельмязівська сільська громада
 Коврай — Черкаська область, Золотоніський район, Іркліївська сільська громада

Див. також 
 Коврай Другий
 Коврайські Хутори